Rolf Wanhainen, švedski hokejist, * 9. februar 1972, Danderyd, Švedska.

Wanhainen je v švedski ligi branil za klube Djurgårdens IF, Nacka HK, Huddinge IK in Södertälje SK. Ob koncu kariere je dve sezoni branil tudi za Augsburger Panther v nemški ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2002, kjer je bil dobitnik bronaste medalje.

Pregled kariere

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 0
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka HK
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 4
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.75
| .911
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka HK
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
|
| 21
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 2
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 7.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka HK
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
|
| 32
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 5
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.20
| .830
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
|
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
|
| 39
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
|
| 35
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 26
| 35
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.44
|
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.00
|
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 96/97
|
|
| 32
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.50
|
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
|
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 97/98
|
|
| 32
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Evropska liga
| 98/99
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 1
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 98/99
|
| 37
| 38
| 0
|
| 0
|
| 2.04
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 3. liga
| 99/00
|
| 31
| 32
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.15
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
| 14
| 14
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1.67
| .919
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2.74
| .880
|-
| Södertälje SK
| Švedska 3. liga
| 00/01
|
| 26
| 26
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.32
| .883
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 00/01
|
| 13
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.08
| .897
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.76
| .927
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 01/02
|
| 47
| 50
| 0
|
| 0
| 0
| 2.81
| .904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 02/03
|
| 45
| 47
| 0
| 0
| 0
| 12
| 2.48
| .909
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 03/04
|
| 31
| 50
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.59
| .877
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 4
| 35
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.66
| .864
|
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|-
| Augsburger Panther
| Nemška liga
| 05/06
|
| 51
| 52
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.30
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Augsburger Panther
| Nemška liga
| 06/07
|
| 51
| 52
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.83
| .884
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Nacka HK
Hokejisti Huddinge IK
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Augsburger Panther